Фридрих Людвиг Бауэр (; 10 июня 1924 — 26 марта 2015) — немецкий учёный в области информатики, заслуженный профессор Технического университета Мюнхена, член-корреспондент Австрийской академии наук, член Германской академии наук.

Биография 
Бауэр окончил среднюю школу в 1942 году, с 1943 по 1945 год, во время Второй мировой войны, служил в вермахте. В 1946 году начал изучать математику и теоретическую физику в Мюнхенском университете Людвига Максимилиана, где проработал до 1950 года. С 1963 года работал профессором математики и (с 1972 года) информатики в Мюнхенском техническом университете. Вышел на пенсию в 1989 году.

Научная деятельность 
В ранних работах Бауэр рассматривал методы построения вычислительной техники (например, компьютер Станислауса на логических реле). Он был первым, кто предложил широко используемый метод стека при вычислении выражений. Бауэр также работал в комитетах, которые разработали языки программирования Алгол 58 и его преемник Алгол 60, предшественники всех современных языков программирования.

В 1968 году Бауэр ввёл термин «Программная инженерия», который с тех пор широко используется. В 1972 году Бауэр опубликовал определение программной инженерии: «Создание и использование рациональных принципов инженерии для получения экономичного, надёжного и эффективно работающего программного обеспечения».

Бауэр был влиятельной фигурой в становлении информатики в качестве учебной дисциплины в немецких университетах. Он был соавтором теоремы Бауэра — Файка и основ устного и письменного перевода языков программирования. Бауэр входил в немецкое представительство Научного комитета НАТО.

Награды 
 1944: Железный крест 2-го класса
 1968: Член Баварской академии наук в области математики и науки
 1971: Баварский орден за заслуги
 1978: Медаль Вильгельма Экснера (Австрия).
 1982: Крест за военные заслуги 1-го класса
 1984: Член Германской академии наук (Леопольдины)
 1987: Почётный член Общества информатики
 1988: Золотое кольцо чести Немецкого музея
 1988: Премия IEEE Computer Pioneer (Пионер компьютерной техники)
 1997: Медаль Хайнц-Майер-Лейбница Технического университета Мюнхена
 1998: Член-корреспондент Академии наук Австрии
 2002: Почётный член Немецкого музея
 2004: Серебряная медаль за заслуги в Баварской академии наук

Примечания 

Персоналии (информатика)
Учёные Германии
Участники Второй мировой войны
Члены Баварской академии наук
Члены Австрийской академии наук
Создатели языков программирования
Награждённые медалью Вильгельма Экснера
Почётные члены Общества информатики Германии